Badenhop ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Badenhop (* 1984), deutsche Handballspielerin, siehe Anna Henkes
 Anneliese Katharina Badenhop (1924–1992), deutsche Schriftstellerin 
 Burke Badenhop (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hartmut Badenhop (* 1930), deutscher lutherischer Theologe, Landessuperintendent 
 Matthias Badenhop (* 1979), deutscher Volkswirt und politischer Beamter (FDP)
 Peter Badenhop (* 1964), Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und kulinarischer Autor
 Wilhelm Heinrich Friedrich Badenhop (1902–1961) 

Badenhop steht auch für:

 Badenhop Fleischwerke KG in Verden (Aller)

Siehe auch:
 Badenhoop